Prva liga Jugoslavije (1953/1954) było 26. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Dinamo Zagrzeb. Tytuł króla strzelców zdobył Stjepan Bobek, który w barwach drużyny Partizan Belgrad strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1953 w Europie
1954 w Europie